Те́йер () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Тейер, Александр Уилок (1817—1897) — американский дипломат, писатель и музыковед, автор биографии Людвига ван Бетховена. 
 Тейер, Бринн (род. 1949) — американская телевизионная актриса, снимающаяся в сериалах.
 Тейер, Мариан (1872—1944) — выжившая пассажирка «Титаника».
 Тейер, Мария (род. 1975) — американская актриса.
 Тейер, Силванус (1785—1872) — американский военный деятель.
 Тейер, Тиффани (1902—1959) — американский писатель, актёр и мистик.
 Тейер, Томми (род. 1960) — американский музыкант, наиболее известный как гитарист группы Kiss.
 Тейер, Уитни Юджин (1838—1889) — американский органист и композитор.
  (1910—1969) — американский дипломат и писатель, специалист по СССР; первый руководитель радиостанции «Голос Америки». 
 Тейер, Эббот Хэндерсон (1849—1921) — американский художник.

Топоним 
 Тейер — город в штате Айова, США.
 Тейер — город в штате Иллинойс, США.
 Тейер — город в штате Канзас, США.
 Тейер — округ в штате Небраска, США.

Примечания